Montebruno – comune della provincia di Genova
 Castel Montebruno – castello che si trova a Lana in Alto Adige
 Santuario di Nostra Signora di Montebruno – chiesa che si trova a Montebruno
 Santuario di Montebruno – santuario a Garzigliana in provincia di Torino